Турсунзаде́ () — город в Гиссарской долине, административный центр Турсунзадевского района Таджикистана. До 17 февраля 1978 года — город Регар, с октября 1980 года по декабрь 1999 года имел статус селения.

Назван в честь Мирзо Турсунзаде, таджикского советского поэта, видного государственного и общественного деятеля. Главным предприятием в районе является Таджикский алюминиевый завод.

В районе есть православный храм Покрова Пресвятой Богородицы. В Турсунзаде находится Учебный центр ВС США, для подготовки военнослужащих ВС РТ.

Население 
В 2013 году район преодолел отметку в 50 000 человек. В 2019 году население города составило 53 700 человек.

В 2006 году была разработана программа по переселению 1000 семей из пострадавшего от наводнения Кулябского района в районы, прилежащие к городу Турсунзаде.

Экономика 
В городе имеются 65 промышленных цехов и предприятий, которые произвели 86 видов продукции на сумму 1 млрд 19 млн сомони в 2022 году.

Примечания 

 
Города, названные в честь людей
Переименованные населённые пункты Таджикистана